Доминик () — мужское личное имя латинского происхождения. Женским вариантом является Доминика. Форма «Доминик» в русском языке заимствована книжным способом из латыни, а «Доменик» из народных говоров.

Происходит от латинского «Dominicus» в значении господский. «Dominicus» производят от фразы «dies dominicus» в значении день божий обозначающей воскресенье. Буквально будет «принадлежащий Богу» или «родившийся в воскресенье».

Иноязычные варианты

Святые 
 Святой Доминик (1170—1221), основатель Ордена доминиканцев
 Святой Доминик Савио (1842—1857), итальянский школьник

Примечания 

Мужские имена